Burłak (robotnik)
 Burłak (bohater gry Original War)
 Burłacy (obraz Wygrzywalskiego)
 Burłacy (obraz Riepina)